CBG est un sigle qui peut désigner :
 Central Bank of The Gambia, la Banque centrale de Gambie ;
 Compagnie des bauxites de Guinée ;
 CBG Mignot (où CBG signifie Cuperly, Blondel et Gerbeau les noms des fondateurs de l'entreprise), une entreprise de fabrication de soldats de plomb.

CBG est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Cambridge, selon le code AITA des aéroports.

cbg est un code qui peut désigner :
 .cbg, un format de fichier code barre.